Collonges kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Collonges-sous-Salève, departementet Haute-Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Collonges-lès-Premières, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Collonges, Ain, kommun, departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Schweiz 

 Collonges, Valais, ort och kommun,